Le tournoi de Kaohsiung est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2016, classée en catégorie International, se dispute du 8 au .

Venus Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Misaki Doi, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chan Hao-Ching et Chan Yung-Jan.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Kaohsiung
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2016
Kaohsiung
Sport à Taïwan en 2016
Tennis en février 2016